Нарышкин, Кирилл Михайлович (1785—1857) — русский военачальник, генерал-майор.
 Нарышкин, Кирилл Михайлович (1855—1921) — камергер (1892), российский дипломат, действительный статский советник (1901), шталмейстер (1902).